El término partida puede referirse:

 a una partida, cada una de las sesiones de un juego, determinadas en tiempo y lugar;
 a una salida, especialmente en algunos contextos:
 a una partida, el lugar desde el cual comienza una competición deportiva;
 a una partida de caza o expedición de caza;

Documentos
 a un asiento contable;
 a un registro o asiento en el registro civil o en el registro eclesiástico (según el país, puede llamarse acta o certificado):
partida de bautismo
partida de defunción
partida de divorcio
partida de matrimonio

Documentos históricos
 a las Partidas o Siete Partidas, una obra jurídica de la época de Alfonso X El Sabio;

Otros
 a una guerrilla;
 en Valencia, a una partida, donde significa "parte" o "lugar".